Віра Звонарьова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Тамарін Танасугарн з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

2010
PTT Pattaya Open, одиночний розряд